Sylvesterkirche (Sylvesterkapelle; Silvester…) steht für Kirchen, die dem heiligen Silvester geweiht sind. Solche Bauwerke gibt es beispielsweise in folgenden Orten:

Deutschland 
 St. Sylvester (Appercha), Gemeinde Fahrenzhausen, Bayern
 Sylvesterkapelle (Bochum) am Haus Weitmar, Bochum, Nordrhein-Westfalen
 St. Sylvester (Emmingen-Liptingen), Baden-Württemberg
St. Silvesterkirche in Erle (Raesfeld), Nordrhein-Westfalen
 Sylvesterkapelle (Goldbach) bei Überlingen am Bodensee, Baden-Württemberg
 St. Katharina und St. Silvester (Imberg), Stadt Sonthofen, Bayern
 St. Silvester (Jungingen) in Jungingen, Baden-Württemberg
 Silvesterkapelle (Konstanz) im Konstanzer Münster, Baden-Württemberg
 St. Silvester (Lohn), gesprengt
 St. Silvester (Neu-Lohn), Nordrhein-Westfalen
 Silvesterkapelle (Mindelheim), Bayern
 St. Silvester (Minden (Sauer)), Rheinland-Pfalz
 St. Sylvester (München), Bayern
 St. Sylvester (Quakenbrück), Niedersachsen
 St. Silvester (Sumpfohren), Gemeinde Hüfingen, Baden-Württemberg
 St. Sylvester (Unterfarnstädt), Sachsen-Anhalt
 St. Sylvestrikirche (Wernigerode), Sachsen-Anhalt
 Silvesterkapelle (Westhausen) in Westhausen (Württemberg) 
 Silvester-Kirche (Hausen an der Würm), Stadt Weil der Stadt, Baden-Württemberg
 St. Silvester (Zaisertshofen), Gemeinde Tussenhausen, Bayern

Italien 
 St.-Silvester-Kapelle (Nußdorf-Debant), Südtirol
 Sylvesterkapelle (Wolkenstein) in der Gemeinde Wolkenstein in Gröden, Südtirol
 Chiesetta di San Silvestro in der Gemeinde Imèr, Trentino
 Santi Silvestro e Martino ai Monti, Rom
 San Silvestro al Quirinale, Rom
 San Silvestro in Capite, Rom
 San Silvestro (Santi Quattro Coronati), Rom
 Santa Dorotea (Rom)
 Santi Silvestro e Martino ai Monti, Rom
 San Silvestro (Triest)

Kanada 
 Saint Sylvester’s Church

Österreich 
Oberösterreich
 Pfarrkirche Moosbach (Oberösterreich) (Petrus und Silvester)

Tirol
 St.-Silvester-Kapelle (Nußdorf-Debant) in Osttirol
 Silvesterkapelle (Virgen), Osttirol

Spanien 
 Sant Silvestre de Valleta nahe Llançà, Provinz Girona, Alt Empordà, Katalonien

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)